Иван Арнольд:
 Арнольд, Иван Николаевич (1868—1942) — учёный-ихтиолог, профессор Ленинградского государственного университета.
 Арнольд, Иван Карлович (1805—1891) — художник и педагог.